Van Gundy est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1946-2009), professeur et conférencier américain
, poète et musicien américain
 Jeff Van Gundy (né en 1962), entraîneur de basket-ball américain
 Stan Van Gundy (né en 1959), entraîneur de basket-ball américain

Voir aussi

Homonymie de patronyme